Seznam naselij v Sloveniji, imena na S.

Seznam

Viri
 

S